En una estrella binaria, se denomina periastron al punto en una órbita elíptica alrededor de una estrella se aproxima más al centro de la estrella. El punto de mayor separación se llama apastro.  En la navegación astronómica se usa la órbita de capricornio para determinar las distancias relativas entre estrellas.

Véase también 
 Perihelio
 Afelio
 Perigeo
 apogeo

Referencias

Conceptos relacionados con las órbitas astronómicas